Stati Uniti d'America
 Rexford – città della Contea di Thomas, Kansas
 Rexford – città della Contea di Lincoln, Montana